Яванцы в Суринаме (), или суринамские яванцы — этническая группа лиц яванского происхождения, проживающая на территории Суринама. Первые яванцы прибыли в страну в конце XIX века в качестве рабочих по приглашению местной колониальной администрации из Нидерландской Ост-Индии. По вероисповеданию — христиане, мусульмане и сторонники традиционного культа кьявен. Говорят на нидерландском языке, языке сранан-тонго и суринамском диалекте яванского языка. Численность суринамских яванцев в Суринаме, Нидерландах и Франции составляет около ста тысяч человек.

После отмены рабства на плантациях в Суринаме возник спрос на рабочую силу. В 1890 году Нидерландское торговое Общество, владевшее , решило привлечь к работе по контракту яванцев из Нидерландской Ост-Индии. До этого контракты заключались с рабочими индийцами из Британской Индии, которые трудились в сельскохозяйственном секторе и на фабриках. 9 августа 1890 года в Парамарибо прибыли первые трудовые мигранты-яванцы. К 1894 году колониальная администрация занялась набором рабочей силы из числа яванцев. Их привозили на кораблях небольшими группами из Нидерландской Ост-Индии в Нидерланды, а оттуда в Парамарибо. Транспортировка яванцев до 1914 года (за исключением 1894 года) велась в два этапа через Амстердам.

Большая часть мигрантов происходила из деревень в Центральной и Восточной Явы. Пунктами отправления для них были Батавия (ныне Джакарта), Семаранг и . Завербованные рабочие с семьями ожидали переезда в депо, где их сначала осматривали и регистрировали, а потом подписывали с ними контракт.

Иммигрантов набирали для работы на плантациях. Исключением стала группа из семидесяти семи человек, которых в 1904 году набрали специально для работы на колониальной железной дороге. С началом Первой мировой войны яванцев в Суринаме стали принимать рабочими на добыче бокситов в Мунго. Иммиграция яванцев продолжалась до 13 декабря 1939 года. Начало Второй мировой войны разрушило схему их транспортировки.

В общей сложности в Суринам прибыли 32 965 мигрантов-яванцев. В 1954 году 8 684 яванца вернулись в Индонезию, остальные остались. По переписи 1972 года в Суринаме проживало 57 688 яванцев. В 2004 году их насчитывалось уже 71 879 человек, и ещё более 60 000 человек имели частичное яванское происхождение.

В 1953 году большая группа яванцев из трёх ста семей (1 200 человек) вернулась в Индонезию. Они намеревались обосноваться на Яве или Лампанге, но правительством Индонезии расселило их на западе Суматры. Репатрианты основали деревню Тонгасс к северу от Паданга. Несмотря на то, что они были христианами, у них установились тесные контакты с минангкабау, которые исповедуют ислам. Нынешнее поколение репатриантов осознаёт себя больше индонезийцами, чем суринамцами, но поддерживает контакты с родственниками и друзьями в Суринаме и Нидерландах.

В 1970-е годы около 25 000 суринамских яванцев эмигрировали в Нидерланды. Они поселились в основном в городах и их пригородах, таких, как Гронинген, Амстердам, Гаага, Роттердам и Зутермер. Суринамские яванцы хорошо интегрированы в нидерландское общество, но сохраняют свою яванскую идентичность через ассоциацию и регулярно организуемые встречи. У большинства из них до сих пор есть родственники в Суринаме, которым они оказывают материальную поддержку. Многие регулярно посещают Суринам.

Известные представители 
  (род. 1976), писательница
  (род. 1962), художник
  (род. 1971), футболист
  (род. 1984), футболист
  (род. 1945), керамист
  (род. 1949), писательница
 Кромовидьойо, Раноми (род. 1990), пловчиха
  (род. 1949), политик
  (род. 1936), политик
  (род. 1985), игрок в бадминтон
  (род. 1943), политик
  (род. 1985), игрок в бадминтон

Ссылки 
 Javanenvansuriname
 Suriname de Javaanse bevolkingsgroep
 Surinaams-Javaans

Народы Суринама